Il doppio del torneo di tennis Houston Open 1978, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Wojciech Fibak e Tom Okker che hanno battuto in finale Tom Leonard e Mike Machette 7-5, 7-5.

Teste di serie 

 Wojciech Fibak /  Tom Okker (campioni)
 Bob Hewitt /  Dick Stockton (semifinali)

 Brian Gottfried /  John Newcombe (semifinali)
 Álvaro Fillol /  Ilie Năstase (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Houston Open 1978